

Sigle 
 Centro Popolare Occupato – centro sociale autogestito
 Complete partial order – ordinamento parziale completo
 Crude Palm Oil – olio di palma grezzo
 Chief Procurement Officer – Capo Ufficio Acquisti
  Comitato Pari Opportunità
  Complemento Predicativo dell'Oggetto

Aziende 
 cpo (Classic Produktion Osnabrück) – casa discografica tedesca di musica classica

Codici 
 CPO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Copiapó (Cile)

Altro 
 CPO – sigla dei Centri di Impostazione Provinciali delle Poste Italiane